Theo de Graaf (KVP) (1912-1983), een Nederlandse politicus
Theo de Graaf (psychiater) (1941- ), een Nederlandse psychiater en publicist
Theo de Graaf (LPF) (1942-), een Nederlandse politicus